Минулого року чемпіонами були  Латіша Чжань та Іван Додіг. Вони успішно захистили титул.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2019 у тенісі
Тур WTA 2019
2019 у французькому спорті